Esistono più comuni francesi con questo nome

 Poilley – Ille-et-Vilaine
 Poilley – Manica